Bachman-Turner Overdrive, een Canadese rockgroep

Personen 
 Bachman Khan (13e eeuw), heerser van het Kimek kanaat
 Charles W. Bachman (1924-2017), Amerikaans informaticus
 Charlie Bachman (1892-1985), Amerikaans American football-speler en trainer
 John Bachman (1790-1874), Amerikaans predikant, activist en natuurvorser
 Randy Bachman (1943), Canadees zanger, gitarist en liedjesschrijver
 Reuben Knecht Bachman (1834-1911), Amerikaans politicus
 Richard Bachman, een pseudoniem van schrijver Stephen King
 Tal Bachman (1968), Canadees muzikant en singer-songwriter

Zie ook 
 Bachmann (doorverwijspagina)
 Bachmanning, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk